Reilly Opelka era il detentore del titolo, ma è stato battuto ai quarti di finale da Jason Jung.

In finale Kyle Edmund ha sconfitto Andreas Seppi con il punteggio di 7-5, 6-1.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 John Isner (secondo turno)
 Milos Raonic (secondo turno)
 Reilly Opelka (quarti di finale)
 Ugo Humbert (quarti di finale)

 Tennys Sandgren (primo turno)
 Miomir Kecmanović (semifinale)
 Cameron Norrie (secondo turno)
 Kyle Edmund (campione)

Wildcard 

  Brayden Schnur (primo turno)
  Brian Shi (primo turno)

 Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Gō Soeda (primo turno)
  Paolo Lorenzi (secondo turno)

 Danilo Petrović (primo turno)
 Jason Jung (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

New York Open 2020